Onomàstica:

 Zòpir el Vell, noble persa 

 Zòpir el Jove, noble persa

 Zòpir de Bizanci, historiador grec.

 Zòpir d'Alexandria, metge grec 

 Zòpir (metge), metge grec 

 Zòpir (artista), artista grec.